Salzhof bezeichnet:

 Salzhof, 1943–1945 deutscher Name der Gemeinde Wapno in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Salzhof (Freistadt), die erste Burg der Stadt Freistadt, Salzlagerstätte und heutiges Kultur- und Veranstaltungszentrum
 Salzhof (Bad Salzuflen), Platz in Bad Salzuflen
 Salzhof (Berlin), Ortslage im Berliner Ortsteil Haselhorst

Siehe auch
 Salzhofen